St. Bartholomew (englisch, auch St. Bartholomew’s) bezeichnet: 

 St Bartholomew’s Hospital, London 
 St Bartholomew’s Hospital (Bristol)
 Covenham St Bartholomew, Lincolnshire, England

Siehe auch:
 Bartholomew
 Sankt Bartholomäus